Пацанки Нове Життя — українське реаліті про трьох учасниць. Прем'єрний показ і перші трансляції ведуться на телеканалі «Новий канал». Учасниками стають випускниці шоу Від пацанки до панянки.

Про проект

1 сезон
Вони починають нове життя у великому місті після закінчення Школи леді. Героїні погоджуються оселитися в одному будинку. Перед вами як на долоні буде їхнє особисте життя, взаємини однієї з одною, родичами, колегами. Дівчата будуть випробовувати і долати себе, влаштовувати кар'єру і особисте життя, навчатися нового, позбуватися старих і нових шкідливих звичок. Одним словом, працювати на своє майбутнє. Воно, до речі, вже на горизонті — у вигляді Суперпризу, який отримає переможниця, яка досягла найбільших успіхів. Визначите її ви, глядачі, за допомогою голосування. Кожна героїня розвиватиметься у чотирьох напрямках: особисте життя, кар'єра, взаємини одна з одною, родичами, друзями та зовнішнє перетворення.

2 сезон
Щаслива, і, як завжди, безтурботна трійка – Галя, Юля та Іра – повертаються у другий сезон «Нового життя»! Однак після першої ж зустрічі з продюсером їхнім планам не судилося здійснитися. Олексій непохитний: «Ви, ДУЖЕ м’яко кажучи, втратили свій шанс. Я відпускаю вас». Дівчата опиняються на вулиці, а місця у пентхаусі і протекцію телепродюсера отримують учасниці третього сезону «Від пацанки до панянки» – Яна Ковальська, Даріана Остафійчук та Катя Дремова! Дівчата мають шанс повчитися на помилках попередниць, і не розбазарити нескінченний ресурс фінансів і зв’язків, щоб реалізуватися у столиці. Однак Галя, Юля та Іра, опинившись на вулиці, а, точніше, у виграній Ірою квартирі, без ремонту і меблів, не готові миритися з велінням долі й залишати Нове життя. Дівчата вирішують довести продюсеру і всій Україні, що вони здатні багато на що й без чиєїсь допомоги. У спробах побудувати кар’єру і самореалізуватися дівчата кидають собі виклик, розширюючи свої кордони і «здійснюючи неможливе». Однак перед ними стоять і важчі завдання – залишитися людьми, залишитися друзями і залишитися собою, перетворившись на «леді».

Сезони

1 сезон 
17 лютого 2017 року вийшла пробна серія проекту і телеглядачам сподобалось і 7 листопада вийшла офіцальна перша серія.

2 сезон

Епізоди 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|-
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="2" colspan="2" | Сезон
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="2" | Епізоди
! scope="col" style="padding:0 80px;" colspan="2" | Оригінальні покази
|-
! scope="col" |Прем'єра
! scope="col" |Фінал
|-
| scope="row" style="background:#8E4585; color:#100;"| 
| 1
| 24
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#4169E1; color:#100;"| 
| 2
| 24
| 
| 
|}

Посилання 
 
 

Телепередачі України
Реаліті-шоу України
Телепрограми «Нового каналу»